Humboldt County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:

 Humboldt County (Kalifornie)
 Humboldt County (Iowa) 
 Humboldt County (Nevada)